Drager (beeldende kunst), het oppervlak waarop een tekening of schildering wordt aangebracht.
 Drager (genetica), iemand die erfelijk materiaal van een erfelijke aandoening heeft zonder daarvan zelf ziek te zijn
 Drager (katalysator)
 Drager (maattheorie)
 Drager (uitvaart), kistdrager, taak bij een uitvaart.
 Drager (wiskunde)
 Drager (ziekteverwekker), een organisme dat een ziekteverwekker van een infectieziekte bij zich draagt zonder er zelf ziek van te (kunnen) worden
 Gegevensdrager, opslagmedium
 Drägerwerk AG, kortweg "Dräger", een Duits familiebedrijf gespecialiseerd in ademluchtapparatuur, gasdetectietoestellen en beademings- en anesthesieappatuur
 drager (goederen), voor het vervoer van bagage of goederen